Karel Jan Švédský (31. října 1916, Stockholm – 5. května 2012, Ängelholm) byl švédský princ a hrabě z Wisborgu.

Život 
Narodil se 31. října 1916 ve Stockholmu jako syn korunního prince Gustava Adolfa a jeho manželky princezny Margarety z Connaughtu. Jako švédský princ získal titul vévody z Dalarny.

Manželství a potomci 
Dne 19. února 1946 se v New Yorku oženil s žurnalistkou nešlechtického původu Elin Kerstin Margaretha Wijkmark a tím ztratil královský titul a právo na následnictví na trůn.

Spolu adoptovali dvě děti:
 Monica Kristina Margaretha Bernadotte (nar. 5. března 1948), sňatek s hrabětem Johanem Pederem Bonde af Björnö, později se rozvedli
 Christian Carl Henning Bernadotte (nar. 3. prosince 1949), sňatek s Marianne Jenny

Nějaký čas žili v New Yorku, kde byl zástupcem Anglo-Severské obchodní společnosti.

Dne 29. září 1988 se v Kodani ovdovělý hrabě oženil s hraběnkou Gunnilou Märthou Louise Wachtmeister af Johannishus. Hraběnkou je dcerou hraběte Nilse Wachtmeister af Johannishus a baronky Märty de Geer af Leufsta.

Zemřel 5. května 2012 v Ängelholmu.

Tituly a oslovení 
 31. října 1916 - 19. února 1946: Jeho královská Výsost princ Karel Jan Švédský, vévoda z Dalarny
 19. února 1946 - 2. července 1951: Jeho Excelence Karel Jan Bernadotte
 19. února 1946 - 5. května 2012: Jeho Excelence Karel Jan princ Bernadotte, hrabě z Wisborgu

Po sňatku s nešlechtičnou Kerstin Wijkmark ztratil královský titul a právo na následnictví. Dne 2. července 1951 byl velkovévodkyní Šarlotou Lucemburskou přijat se svou rodinou mezi lucemburskou šlechtu a získal titul hraběte z Wisborgu.

Vyznamenání

Švédská vyznamenání 
  rytíř Řádu Serafínů – od narození, dne 22. února 1946 odebrán poté, co se oženil s ženou nešlechtického původu a ztratil tak mj. královský titul a právo nástupu na trůn
  komtur velkokříže Řádu polární hvězdy – od narození, dne 22. února 1946 odebrán, znovu udělen 10. dubna 1952
  komtur Řádu meče – od narození, dne 22. února 1946 odebrán
  rytíř Řádu Karla XIII. – od narození, dne 22. února 1946 odebrán

Zahraniční vyznamenání 
  rytíř Řádu slona – 21. května 1935, Dánsko
  komtur I. třídy Vévodského sasko-ernestinského domácího řádu
  velkodůstojník Řádu Quetzala – Guatemala

Vývod z předků

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Švédští princové
Bernadottové
Komtuři velkokříže Řádu polární hvězdy
Nositelé Vévodského sasko-ernestinského domácího řádu
Nositelé Řádu Quetzala
Rytíři Řádu slona
Narození v roce 1916
Narození 31. října
Narození ve Stockholmu
Úmrtí v roce 2012
Úmrtí 5. května
Úmrtí v Ängelholmu
Muži